Dies ist die Liste der Bürgermeister der Gemeinde Appingedam in der niederländischen Provinz Groningen bis zu ihrer Auflösung zum 1. Januar 2021.

Einzelnachweise 

!
Appingedam